Walls (Louis Tomlinson) - album van Louis Tomlinson
 Walls (single) - single van Louis Tomlinson
 Walls (Icehouse), single van de Australische band Icehouse
 Walls (Shetlandeilanden), plaats op de Shetlandeilanden
 Walls (film uit 1984), een film uit 1984
 Walls (film uit 2006), film uit 2006